Флаг городского округа «Город Агиде́ль» Республики Башкортостан Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 13 июля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2947.

Описание 
«Прямоугольное полотнище голубого цвета с соотношением ширины к длине 2:3, в центре которого шар красного цвета, окружённый тремя цикломорами белого цвета (один в пояс, два наискось) и разомкнутым вверху и внизу венком из двух оливковых ветвей жёлтого цвета».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, символов и аллегорий отражает экономические особенности городского округа.

Город Агидель расположен на правом берегу нижнего течения реки Белой (Агидель). Основанный как город-спутник Башкирской АЭС, город Агидель неразрывно связан с атомной энергетикой. На атомной энергетике в перспективе будет базироваться и экономика города, поэтому центральной фигурой флага выбран знак атома.

Окружение атома разомкнутым оливковым венком указывает на мирный характер атома.

Также золотой оливковый венок символизирует процветание, славу и богатство города.

Серебряный цвет — символ веры, духовности, благородства, чистоты и искренности.

Красный цвет знака атома символизирует тепло, а также любовь к родному городу, мужество, смелость и великодушие его жителей.

Примечания 

Флаги с изображением атома
Флаги с изображением оливковой ветви